Týn (lidově tejn, podobně ve staré germánštině tuna, německy Zaun, anglicky town) je slovo označující hradbu nebo ohradu. Jeho původ lze spatřovat v keltském výrazu dunum s obdobným významem. Ve středověkých městech se jednalo o chráněný prostor, kde hosté, jako kupříkladu cizí kupci, nalézali za poplatek (ungelt) ochranu.

Týn se objevuje v názvech obcí:
 1. Týn nad Bečvou – obec v okrese Přerov
 2. Týn nad Vltavou – město v okrese České Budějovice
 3. Horšovský Týn – obec v okrese Domažlice

nebo jejich částí:
 4. Týn (Lomnice) – část obce Lomnice v okrese Sokolov
 5. Týn (Luka) – část obce Luka v okrese Česká Lípa
 6. Týn (Praha) – se nachází v Praze na Starém Městě
 7. Týn (Třebíč) – část okresního města Třebíč
 8. Starý Týn – část města Úštěk v okrese Litoměřice

nebo v dřívějším názvu staveb:
 9. Karlštejn, dříve Karlův Týn – hrad u městyse Karlštejn v okrese Beroun

příjmení
 Tomáš Týn (1950–1990) – český římskokatolický kněz

Podobné názvy 
 Týnec – více sídel (rozcestník)
 Týneček
 Týnice
 Týniště – více sídel (rozcestník)
 Týnišťko
 Týnčany
 Týnská (Praha)
 Tejnka

Externí odkazy